

Персоналії 
 Лейбюк Олексій Володимирович ( 1992) — український актор театру і кіно, режисер, артист драми Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка
 Лейбюк Роман Васильович ( 1977) — український лижник, Майстер спорту України міжнародного класу, учасник трьох Олімпійських ігор, чемпіон Універсіади
 Лейбюк Тамара Петрівна — заслужений журналіст України

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк